Гайленд (округ, Огайо)
 Гайленд (округ, Вірджинія)